Osoby
 Árpád Fazekas (ur. 1930, Budapeszt), węgierski piłkarz
  (ur. 1963), austriacki polityk
 Krisztina Fazekas-Zur (ur. 1980, Budapeszt), węgierska kajakarka, mistrzyni olimpijska
 László Fazekas (ur. 1947, Budapeszt), węgierski piłkarz i trener
  (ur. 1975), węgierski tenisista stołowy
 Mihály Fazekas (1766–1828), węgierski poeta
 Nándor Fazekas (ur. 1976, Kecskemét), węgierski piłkarz ręczny
 Róbert Fazekas (ur. 1975, Szombathely), węgierski lekkoatleta
 Sándor Fazekas (ur. 1963), węgierski polityk